

Patronyme 

 Charles Scrivener (1855-1923), géomètre australien ;
 le barrage Scrivener, barrage en Australie qui lui doit son nom ;
 Christiane Scrivener (1925-), femme politique française ;
 la loi Scrivener, texte dont elle est à l'origine ;
 Frederick Henry Ambrose Scrivener (1813-1891), prêtre anglican britannique et exégète  du Nouveau Testament ;
 Karen Scrivener (1958-), chimiste anglaise des matériaux.

Divers 
 Scrivener, logiciel de prise de notes et de traitement de texte.